Таври — плем'я, яке у І тисячолітті до н. е. заселяло гірську і підгірську частини Криму.
 Таври — гори на півдні Туреччини.
 Таври — село в Ленінградській області.